Ruffiesi – abitanti di Ruffia
Ruffiesi – abitanti di Scarnafigi-Ruffia